Plaats in Indonesië
 Mulyo Harjo (Bumi Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Mulyo Harjo (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra